Lohagara kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Lohagara Upazila, Chittagong, underdistrikt, 
 Lohagara Upazila, Narail, underdistrikt, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar